Rollingwood, une census-designated place en Californie.
 Rollingwood, une ville du comté de Travis, au Texas.